als achternaam in de Nederlandse taal:
Arthur Blonk, hoogleraar sociologie
Jaap Blonk, Nederlands klankdichter, stemkunstenaar
Stefan Blonk, Nederlands hoornspeler
Richard Blonk, Nederlands voetballer
Roland Blonk, hoogleraar arbeidsparticipatie Universiteit Utrecht

Ook geschreven als Blonck, voornamelijk in de Duitse taal, achternaam van onder meer:
 Friedrich Blonck, Duits ondernemer en oprichter van de Nordische Rundfunk AG
 Philip Peterson Blonck, Gouverneur Pruisische Goudkust (1683-1684)

Ook gekoppeld met van (von in het Duits) of van der als voorvoegsel(s) komen beide vormen voor.